Цилюрик Анатолій Васильович  (нар. 2 березня 1935, Харків) — доктор біологічних наук, професор.
 Цилюрик Олександр Володимирович (нар. 1 березня 1965, Кременчук, Полтавська область, УРСР) — радянський та російський футболіст.